Zürcher – abitanti di Canton Zurigo
Zürcher – abitanti di Zurigo